Густав Бах (; , , ныне Лнарже, район Страконице — , ) — чешский ,  и , публиковавшийся под псевдонимом Будислав Тржемшинский (), образованным от названия деревни Будиславице (ныне в составе общины ), с которой была связана его семья, и названия горы Тржемшин (827 м, ныне район Пршибрам).

Сын врача. Окончил гимназию в Пльзене, затем в 1861—1865 гг. изучал право в Карловом университете. Работал в Праге в финансовом управлении.

Дебютировал юмористической прозой в журнале «Poutník od Otavy», в 1868 году выпустил сборник стихотворений, передав весь сбор в фонд строительства Национального театра. В стихотворениях Баха преобладала патриотическая тема с декларациями любви к Родине, наряду с ней представлены и фольклорные мотивы, застольные и охотничьи песни, поэма «Граф Кароль» (), воспевающая свободолюбивых цыган, и сатирическая поэзия, в которой ощутимо влияние Яна Неруды и Генриха Гейне; последнего Бах переводил на чешский язык, также он перевёл с немецкого трагедию Иоганна Вольфганга Гёте «Клавиго». На протяжении 1870-х гг. Бах редактировал различные чешские юмористические журналы: «Rarášek», «Šotek», «Žert»

Примечания

Литература 
 
 Martin Kulíšek. Budislav Třemšínský — rodák Budislavský (?) // «Kasejovické noviny», Číslo 1, ročník XVII (Leden 2012), Str. 7.

Чешские поэты
Выпускники Карлова университета